Okręty US Navy o nazwie USS  "Sioux", pochodzącej od Dakotów:
 Pierwszy "Sioux" (YT-19) był stalowokadłubowym holownikiem i został nabyty przez Marynarkę w 1898, przemianowany na "Nyack" w 1918 i sprzedany w 1921
 Drugi "Sioux" (ID-1766) był statkiem towarowym, który służył w latach 1917 - 1919.
 Trzeci "Sioux" (AT-75) służył w latach 1942 - 1973.

Bibliografia 

Sioux